

Сравнение общей и технической информации 

В следующей таблице сравнивается общая и техническая информация для ряда офисных пакетов. Пожалуйста, см. статьи отдельных продуктов для получения дополнительной информации. Таблица включает в себя только системы, которые широко используются и доступны в настоящее время.

Общая информация

Поддержка операционных систем 
Операционные системы, для которых офисные пакеты были разработаны, чтобы работать на них без эмуляции; для данной комбинации офисного пакета/операционной системы, существует пять возможных вариантов:
 Нет указывает, что он не существует или не был выпущен.
 Частично указывает, что в то время как офисный пакет работает, у него отсутствуют важные функции по сравнению с версиями для других операционных систем; однако, он все еще разрабатывается.
 Бета указывает, что в то время как версия офисного пакета является полностью функциональной и выпущенной, он находится в стадии разработки (например, для устойчивости).
 Да указывает, что офисный пакет был официально выпущен в полностью функциональной, стабильной версии.
 Dropped указывает, что в то время как офисный пакет работает, новые версии больше не выпускается для указанных ОС, число в скобках является последней известной стабильной версией, которая была официально выпущена для этой операционной системы.

Обратите внимание, что список не является исчерпывающим, но, скорее, отражает наиболее распространенные сегодня операционные системы.

Основные компоненты

Офлайн-возможности

Интернет-возможности

См. также 
 Мобильные офисные пакеты

Примечания 

Офисные пакеты
Офисные пакеты